Agnes Reuß ist der Name folgender Personen:

 Agnes Fürstin Reuß jüngerer Linie, deutsche Schriftstellerin, siehe Agnes von Württemberg (1835–1886)
 Agnes Sophie Reuß zu Ebersdorf (1720–1791), Mitglied der Herrnhuter Gemeine
 Emilie Agnes Reuß zu Schleiz (1667–1729), Gräfin von Promnitz